SEMA3G () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 782 амінокислот, а молекулярна маса — 86 701.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки